Elitserien i ishockey 1934/1935 var den åttonde och sista säsongen med den äldre Elitserien. Till nästa säsong bytte serien namn till Svenska serien. Nya lag var IK Hermes och Karlbergs BK som flyttats upp från Klass II. Hammarby vann serien för tredje året i rad, dessuotm med stor marginal – 5 poäng.



Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Klass I i ishockey 1934/1935
 Svenska mästerskapet i ishockey 1935
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1935

Källor

1934 i Sverige
1935 i Sverige
Ishockeysäsongen 1934/1935
1934/1935